Ammendorf steht für

 Ammendorf (Halle), ehemalige Stadt in Sachsen-Anhalt und heute Teil von Halle (Saale)
 Ammendorf (Adelsgeschlecht)